Hans von Raumer ist der Name folgender Personen:

* Hans von Raumer (Politiker, 1820) (1820–1851), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Hans von Raumer (Politiker, 1870) (1870–1965), deutscher Jurist, Industrieller und Politiker (DVP)